Дави́д Мазу́з (, род. 19 февраля 2001 года, Лос-Анджелес) — американский актёр.

Биография 
Мазуз родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где живёт со своим отцом французом еврейского происхождения, матерью американкой еврейского происхождения, бабушкой греческого происхождения, старшей сестрой. Начал свою актёрскую карьеру в рекламных роликах. В восемь лет он получил свою первую роль в фильме «Диагноз любовь», режиссёра Эдуардо Понти. Вскоре после этого он получил роль в телефильме «Прощение Амишей». Играл в сериалах «Майк и Молли», «Частная практика» и «Офис».

В 2012 году был взят на одну из главных ролей в сериале «Связь». Также играл юного Брюса Уэйна в сериале «Готэм».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактёры США